Марк Стефен Уотерс (; род. 30 июня, 1964, , Мичиган, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Известен своими комедиями «Чумовая пятница» (2003) и «Дрянные девчонки» (2004).

Биография 
Родился 30 июня, 1964 года в городе , штат Мичиган. Закончил Американский институт киноискусства и по состоянию на сентябрь 2006 года работает в Paramount Pictures. Часто снимает беззаботные комедийные семейные фильмы.

Уотерс был одним из 120 приглашённых присоединиться к Академии кинематографических искусств и наук в 2006 году.

Личная жизнь 
Супруга — Дина Спайби-Уотерс, есть две дочери. Его брат — сценарист Дэниел Уотерс ().

Фильмография

Режиссёр 
  — Плохой Санта 2 / Bad Santa 2
  — Академия вампиров / Vampire Academy
  — Пингвины мистера Поппера / Mr. Popper’s Penguins
  — Ева Адамс / Eva Adams
  — Призраки бывших подружек / Ghosts of Girlfriends Past
  — Хроники Спайдервика / The Spiderwick Chronicles
  — Между небом и землёй / Just Like Heaven
  — Дрянные девчонки / Mean Girls
  — Чумовая пятница / Freaky Friday
  — Внимание! Нецензурные выражения / Warning: Parental Advisory
  — Вверх тормашками / Head Over Heels
  — Дом, где говорят «Да» / The House of Yes

Также было объявлено что он будет режиссёром «Сабрина — маленькая ведьма», которую собирается снимать Sony Pictures.

Сценарист 
  — Дом, где говорят «Да» / The House of Yes

Продюсер 
  — В поисках Аляски / Looking for Alaska (исполнительный продюсер)
  — Плохой Санта 2 / Bad Santa 2 (исполнительный продюсер)
  — Пингвины мистера Поппера / Mr. Popper’s Penguins (исполнительный продюсер)
  — Ева Адамс / Eva Adams (исполнительный продюсер)
  — Призраки бывших подружек / Ghosts of Girlfriends Past (исполнительный продюсер)
  — 500 дней лета / (500) Days of Summer
  — Простите, ненавистники / Sorry, Haters (исполнительный продюсер)

Примечания

Ссылки